Clarence Gagnon (1881-1942) – pittore e incisore canadese
 Edouard Gagnon (1918-2007) – cardinale e arcivescovo cattolico canadese
 Francesca Gagnon (1957) – cantante canadese
 Marc Gagnon (1975) – ex pattinatore di short track canadese
 Marc-Antoine Gagnon (1991) – sciatore freestyle canadese
 Marie-Michèle Gagnon (1989) – sciatrice alpina canadese
 Pierce Gagnon (2005) – attore statunitense
 Richard Joseph Gagnon (1948) – arcivescovo cattolico canadese
 Sylvain Gagnon (1970) – ex pattinatore di short track canadese